Aline – città dell'Oklahoma
 Aline – gruppo musicale francese
 Aline – singolo di Christophe del 1965
 266 Aline – asteroide
 Aline - La voce dell'amore – film del 2020 diretto da Valérie Lemercier

Pagine correlate 
 Alina